W Polsce
 Malechowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Ustronie Morskie
 Malechowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Malechowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo
 Malechowo – gromada